Националният химн на Бразилия (Hino Nacional Brasileiro) е съставен от Франсиско Маноел да Силва, след независимостта на Бразилия от Португалия през 1822 г. и става официален едва през 1890 г.

Преди настоящият химн се е ползвал Hino da Independência, съставен от император Педро I

Текст 

Бразилия
Национални символи на Бразилия
Бразилски песни